Världscupen i nordisk kombination 2007/2008 var ett multitävlingsevenemang inom nordisk kombination som hölls 30 november 2007-9 mars 2008. Organisatör var FIS. Ronny Ackermann, Tyskland vann totalcupen.

Tävlingskalender

Slutställning

Totalt

Sprint

Fotnoter

Externa länkar
 Officiell webbplats, från FIS

Nordisk kombination-säsongen 2007/2008
Nordisk kombination
2007/2008